Viazmikine  (masculin ; ) ou Viazmikina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Viazmikine (1972), footballeur russe.
 Igor Viazmikine (1966-2009) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe